Яна Новотна і Гелена Сукова були чинними чемпіонками.

Турнір не завершився через несприятливі погодні умови. Зіграно лише матчі перших чотирьох кіл.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Тур WTA 1991
Virginia Slims of Palm Springs, парний розряд